Donella Del Monaco (?), cantante italiana
Mario Del Monaco (1915-1982), tenore italiano
Tony Del Monaco (1936-1993), cantante italiano